Разгреба́тели гря́зи () — так называют репортёров, которые специализируются на разоблачениях.
Работа журналиста в этом жанре напоминает деятельность частного детектива, поскольку в её фундаменте поиск фактуры, которую заинтересованные лица или организации укрыли (или пытаются укрыть) от общества.

Жанр под условным названием «разоблачи́тельная журнали́стика» сформировался в середине девятнадцатого века, в США, где в тот период публиковались обличающие коррупцию репортажи и очерки.

Происхождение термина 
Изначально, в конце позапрошлого века так называлась группа американских писателей, журналистов, публицистов, социологов, выступившая с критикой тогдашнего американского общества.

К началу XX века такие журналы как «Collier's Weekly», «Munsey’s» и «McClure’s» завоевали лояльного читателя в среде т. н. среднего класса<ref name="Brinkley21">{{книга |часть="Chapter 21: Rise of Progressivism" |заглавие=American History, A Survey |издание=Twelfth Edition |место=Лос-Анджелес |издательство=McGraw-Hill Education |страницы=566—567 |isbn=978-0-07-325718-1 |ref=Brinkley |язык=und |автор=Brinkley, Alan |ответственный=Barrosse, Emily}}</ref>.

Издания, сделавшие ставку на агрессивную журналистику и разоблачительные материалы — нью-йоркский «The Forum» (1886—1950) и бостонский «The Arena» (1889—1909), предложили своим читателю сенсационные материалы-разоблачения различных сфер политической и экономической жизни и быстро завоевали популярность.

Тем не менее принято считать что старт этого литературного движения исчисляется со статьи Джозефа Стеффенса, направленной против коррупции (1902):

Воспитанные на идеалах Просвещения, «Разгребатели грязи» ощущали резкий контраст между принципами демократии и неприглядной реальностью Америки, вступившей в империалистическую фазу; однако они ошибочно полагали, что мелкими реформами можно искоренить зло, порожденное антагонистическими общественными противоречиями. Социально-обличительные тенденции сохранились в литературе американского критического реализма — романах С. Льюиса, Э. Синклера и др.

Термин «люди с навозными вилами» (men with the muck rakes) впервые употребил президент Теодор Рузвельт в своей речи 14 апреля 1906 года в Вашингтоне при закладке здания Палаты представителей, ссылаясь на скромного персонажа книги Джона Баньяна «Путешествие Пилигрима в Небесную Страну» 1678 года, который всё время возится в грязи, не замечая над своей головой прекрасного сияющего небосвода, игнорируя предложенную ему «божественную корону» и не отрывая пристального взгляда от нечистот под его ногами:

Разгребатели грязи часто необходимы для блага общества, но лишь при условии, что они понимают, когда нужно перестать копаться в грязи…

Джекоб Риис, корреспондент «The New York Sun», обратился к социально-публицистическому исследованию нью-йоркских трущоб и обобщил свои наблюдения в книге «Как живёт другая половина» (1890):

Факты полученные Риисом в результате непосредственного знакомства с жизнью и нравами трущоб, производили шокирующее впечатление. Американский президент Теодор Рузвельт писал впоследствии, что книга Дж. Рииса стала для него «просветлением и вдохновением, за которое я никогда не смогу полностью выразить свою благодарность». Десятилетний «крестовый поход» Джекоба Рииса, описанный им в публицистической книге «Битва с трущобами» (1902), позволил ему занять почётное место в истории американской журналистики.

Позднее термин использовали и в отношении группы маститых литераторов, которые использовали те же журналистские методы и тот же лексикон, описывая эксплуатацию рабочего класса Северной Америки, хотя их произведения и были написаны до знаменитой речи американского лидера. В «Спруте» (1901) Фрэнк Норрис клеймил железнодорожные концерны, Эптон Синклер в романе «Джунгли» (1906) разоблачал нравы мясной индустрии Чикаго, Джек Лондон в своем произведении «Железная пята» (1908) предсказал классовую войну.

 Знаменитые «разгребатели» 

 В США 
 Сэм Адамс
 Мэтт Драдж
 Аида Тарбелл
 Эптон Синклер
 Майкл Мур
 Стюарт Голдмен — критик и колумнист
 Хуан Гонсалес — колумнист «New York Daily News»
 Джек Ньюфилд — колумнист «New York Post»

В журнале «McClure’s Magazine» работали репортёры, публикации которых собирали миллионную аудиторию читателей. В 1902—1904 гг. Аида Тарбелл опубликовала там серию репортажей, разоблачавших методы обогащения крупных монополий. Тексты легли в основу её рукописи «История „Стандард Ойл“», в которой «разгребательница» описала историю нефтяной корпорации Дж. Рокфеллера; она разоблачила коррупционные связи бизнеса с госаппаратом и политическими кругами Америки и указала на угрозу бесконтрольной деятельности монополий.

В рамках этого жанра был расследован «Уотергейтский скандал» (работа репортёра Карла Бенстайна), это был звёздный час заокеанской журналистики.

Позднее традиции жанра унаследовал американский кинодокументалист Майкл Мур.

 В России 
 Артём Боровик (1960—2000)
 Александр Невзоров (р. 1958)
 Анна Политковская (1958—2006)
 Александр Хинштейн (р. 1974)
 Пол Хлебников (1963—2004)
 Трегубова, Елена Викторовна (р. 1973)
 Щекочихин, Юрий Петрович (1950—2003)

В советский период термин употреблялся преимущественно в отношении западных журналистов-расследователей.

Советская критика называла того же Стеффенса «бесстрашным искателем истины». Как и другие «разгребатели грязи», Стеффенс был убеждён в том, что описывает «отдельные недостатки», которые посулированы действиями непорядочных граждан:

Система буржуазных ценностей долгое время не подвергалась им сомнению. Но в 1908 году он порывает с «разгребателями», уразумев, что в бедах Америки повинны не столько люди, сколько «система». Да и само слово «система» во многом обязано своим происхождением именно Стеффенсу.

Первое (или одно из первых) употребление данного словосочетания по отношению к отечественному журналисту — подзаголовок к скандальному интервью в профессиональном издании, журнале «Журналист» (№ 12 за 1991 год): «С репортёром — „разгребателем грязи“ беседует Элина Николаева». Объект интервью, журналист Евгений Додолев употреблял впоследствии термин без негативной коннотации, например, полемизируя с оппонентами «разгребателей» в 1995 году:

Совершенно бессмысленно осуждающе наезжать на детективы и боевики. Гениальнейший Юлиан Семенович Семёнов не раз мне говорил: «Есть только один критерий. Имя ему — тираж, успех, сбор, скандал… Ну, в общем, ты понимаешь». Я понимал. Чего и желаю другим, прежде всего — «культурным» представителям второй древнейшей профессии, столь люто презирающим своих собратьев, «разгребателей грязи». Ведь «гребут» то, на что сформирован вполне конкретный социальный заказ.

«Смысл репортёрского расследования — в высвечивании скрытого для поиска выхода из тупика, а не в разжигании скандалов» — утверждает журналист Михаил Шостак.

Многие эксперты полагают, что осмысленно называть «разгребателя грязи» «санитаром общества»:

Так, например, в результате публикации разоблачающих статей неугомонных Вудворда и Бернстайна, подал в отставку президент США Ричард Никсон, а журналистам удалось доказать, что наряду с другими ветвями власти существует ещё и четвёртая.

 Правовая база 

В России журналисты должны учитывать следующие правовые нормы:

 Конституция, ст. 24 — сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его разрешения не допускаются.
 Уголовный кодекс РФ: ст. 137 — нарушение неприкосновенности частной жизни.
 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 18 августа 1992 г. № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» (с изменениями от 25 апреля 1995 г.).
 Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 года, ст. 39 Закона РФ «О средствах массовой информации». Согласно статьям 47, 49 репортёр имеет право:
 Искать, запрашивать, получать, распространять информацию;
 Посещать государственные органы, организации, предприятия, учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы;
 Быть принятым официальными лицами в связи с запросом информации, получать доступ к документам и материалам, за исключением их частей, содержащих государственную, коммерческую или специально охраняемую тайну;
 Копировать, публиковать или оглашать либо иным способом производить документы, материалы при условии соблюдения требований закона;
 Воспроизводить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъёмки, за исключением случаев, предусмотренных законом;
 Посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, катастроф, массовых беспорядков, массовых скоплений граждан, а также местности, в которых объявлено о чрезвычайных положениях, присутствовать на митингах и демонстрациях;
 Проверять достоверность сообщаемой ему информации; излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, предназначенных для распространения за его подписью; отказываться от подготовки за своей подписью сообщений или материалов, противоречащих его убеждению.

 В Израиле 
 Йоав Ицхак

 См. также 
 Новая журналистика
 Пресса в США
 Пол Хлебников, американский журналист, убитый в России
 Цензура в США

 Примечания 

 Ссылки 
 
 Лу Юренек. «Разгребатели грязи»
 Батурин С. Джон Стейнбек и традиции американской литературы — М.: Художественная литература, 1984
 Богословский В. Н. Эптон Синклер. М., 1976
 3асурский Я. Н. Американская литература XX века. М., 1966;
 Засурский Я. Н. Теодор Драйзер — М.: Изд-во Московского университета, 1977
 Иванян Э. А.'' От Джоржа Вашингтона до Джоржа Буша: Белый дом и пресса — М.: Политиздат, 1991
 Писатели США о литературе. Т. 1. — М.: Прогресс, 1982
 История печати: антология. Т. 2. — М.: Аспект Пресс, 2001
  Roosevelt Theodore. An Autobiography. New York, 1913
  Gallagher, Aileen (2006). The Muckrakers, American Journalism During the Age of Reform. New York: The Rosen Publishing Group.
  Regier, C. C. (1957). The Era of the Muckrakers. Gloucester, Mass.: Peter Smith.
  Swados, Harvey (Ed). (1962). Years of Conscience: The Muckrakers. Cleveland: World Publishing Co.
  Weinberg, Arthur and Lila (Eds). (1964). The Muckrakers: The Era in Journalism that Moved America to Reform, the Most Significant Magazine Articles of 1902—1912. New York: Capricon Books.
  Wilson, Harold S. (1970). McClure’s Magazine and the Muckrakers. — Princeton, N. J.: Princeton University Press. ISBN 0-691-04600-X.
 Weinberg A. and L., The Muckrakers, N. Y., 1961.
 
 Индивидуальный стиль в журналистике

Жанры журналистики
Публицистика
Журналистские расследования
Политические метафоры